Cratere Korolev – cratere lunare
 Cratere Korolev – cratere su Marte